Can Carreter o Cal Carreter (Fogars de la Selva), antic mas al terme de Fogars de la Selva
 Can Carreter (Amer), edifici medieval d'Amer (Selva)
 Can Carreter (Montmeló), masia de Montmeló (Vallès Oriental) 
 Can Carreter de la Dent, edifici al poble de Salitja, al municipi de Vilobí d'Onyar (Selva) 
 Can Carreter Vinyoles, masia a la zona dels Rajolers del municipi d'Aiguaviva (Gironès)